Ежи Афанасьев (; 11 сентября 1932, Вильно — 26 сентября 1991, Гданьск) — польский писатель, поэт, сценарист, режиссёр и актёр.

Биография 
Изучал архитектуру в Гданьском Политехническом институте. В 1960 году окончил гданьскую Академию изобразительных искусств, позже режиссёрский факультет Киношколы в Лодзи.

Соучредитель популярного в 50-е годы студенческого театра «Бим-Бом» в Гданьске, где играл на одной сцене со Збигневом Цибульским, Агнешкой Осецкой и др. В 1954—1960 одновременно был его художественным руководителем, ответственным литературной части и актëром.

В 1959—1965 годах руководил пантомим-театром — «Цирк семьи Afanasjeff—Tralabomba».

В 1962—1964 г. — руководитель отдела поэзии ежемесячника «Litery».

С 1973 года — президент Гданьского отделения Ассоциации польских кинематографистов. В 1973—1982 г. — главный режиссёр ТВ-Гданьск.

Член ПЕН-клуба и объдинения датских писателей.

В 1973—1979 г. — член комиссии по культуре гданьского воеводского комитета ПОРП.

Творчество 
В качестве театрального режиссëра дебютировал в Лодзи в 1964 г. постановкой спектакля «Indyk» Мрожека в «Teatr Nowy».

Ежи Афанасьев — режиссëр многих театральных постановок.

В 1958 г. впервые опубликовал свои стихи. Автор поэтических сборников:
 Księżycowy pierścień (1959),
 Gałązka światła (1962),
 Zamknięci w deszczowej windzie (1981),
 Obecność (1985)
 Relief (1985) и др.

Литературные произведения Е. Афанасьева содержат в себе элементы гротеска, абсурда и фантазии.

Автор сборников НФ «Лунная тень», «Стекольщик вечности», научно-поэтической фантазии «Machina poetica».
 Рассказы автора полны сюрреализма и сказочности, в частности, Пригород Никогда (1968), Забава в мыслях (1989).

Им написаны Повести :
 Radosna twórczość (1976),
 Ja jestem tobą (1977),
 Laboratorium (1978).

книги воспоминаний:
 Сезон цветных облаков (1968),
 Okno Zbyszka Cybulskiego… (1970),
 Każdy ma inny świt… (1986)

Из под его пера вышли также юморески:
 Муха и ангел (1959),
 Конь(1962),
 Мир вверх ногами (1974),
 Почта Афанасьева (1979) (юмор и сатира),
 Нос поэта (1987).

Сочинил ряд детских произведений, в том числе:
 Сказки (1971)
 Бабушка и слон (1972)
 Волшебная мельница (1961; по её мотивам снят мультфильм и поставлен кукольный спектакль в 1972 г.)
 Часовой король (1962).

Фильмография 
Е. Афанасьев — режиссёр, сценарист и постановщик ряда польских ТВ-шоу, документальных и художественных короткометражных фильмов, таких как:
 1959 - Inspekcja pana Anatola - эпизод
 1960 - Białe zwierzęta - режиссёр
 1966 - Niewiarygodne przygody Marka Piegusa - сорежиссёр
 1970 - Prom - режиссёр, сценарист
 1987 - Slawna jak Sarajewo - эпизод

Награды 
 Орден Возрождения Польши (1980).

Примечания

Ссылки 
 Jerzy Afanasjew

Писатели Польши
Писатели-фантасты Польши
Поэты Польши XX века
Выпускники Гданьской академии изящных искусств‎
Выпускники Киношколы в Лодзи
Члены Польской объединённой рабочей партии